

Biologia 
 Glis – genere della famiglia dei Gliridae
 Glis glis – nome scientifico del ghiro, mammifero della famiglia dei Gliridae
 Tupaia glis – nome scientifico della tupaia comune, mammifero della famiglia degli Scandentia

Geografia 
 Briga-Glis – comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)
 Glis – ex comune ora frazione di Briga-Glis, comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)